Kersey – località della Ontario, Canada
 Kersey – villaggio e parrocchia civile dell'Suffolk, Inghilterra

 Kersey – città della Contea di Weld, Colorado
 Kersey – località della Contea di Jasper, Indiana
 Kersey – città della Contea di Elk, Pennsylvania